Знаменское  — несуществующий посёлок в Черняховском районе Калининградской области России.

История 
 В первой половине 1980-х годов деревни уже не существовало.

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Черняховского района (Калининградская область)